Четвертинский — фамилия и топоним:

 Любой представитель княжеского рода Четвертинских
 Четвертинский, Борис Антонович (1784—1865) — полковник русской армии, участник Наполеоновских войн, владелец подмосковной усадьбы Филимонки.
 Четвертинский, Густав Антонович (1794—1851) — тайный советник, сенатор.
 Четвертинская, Жанетта Антоновна (в браке Вышковская, 1777—1854) — возлюбленная цесаревича Константина Павловича.
 Четвертинский (Верхнедонской район) — хутор в Верхнедонском районе Ростовской области.